Ангер — топоним и имя собственное.

Географические объекты 
 Ангер — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Ангер — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Ангер (Эрфурт) (нем.) — длинная пешеходная площадь-улица в городе Эрфурт, Германия.

Фамилия 
 Ангер, Александра (1859—1940) — финская оперная певица и педагог.
 Ангер, Гэрри (род. 1947) — канадский хоккеист.
 Ангер, Дебора Кара (род. 1964) — канадская актриса.
 Ангер, Люсия (род. 1991) — немецкая лыжница.
 Ангер, Норберт (род. 1987) — немецкий виолончелист.
 Ангер, Пер (1913—2002) — шведский дипломат, праведник мира.
 Ангер, Рудольф (1806—1866) — немецкий протестантский богослов и философ.
 Ангер, Стю (1953—1998) — американский игрок в покер и джин рамми.